Hacklberg heißen folgende geographischen Objekte:

 Gemeindefreies Gebiet Hacklberg, gemeindefreies Gebiet im Landkreis Kelheim
 Hacklberg (Gottfrieding), Ortsteil der Gemeinde Gottfrieding, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Hacklberg (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern

 Hacklberg (Gemeinde Scharnstein), Ort bei Scharnstein, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
 Hacklberg (Gemeinde Wartberg), Ortschaft von Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Hacklberg, Weiteres:
 Brauerei Hacklberg, Passau

Siehe auch:
 Hackelberg
 Hacklsberg